Ба́нні () — прізвище, ім'я або прізвисько.

Прізвище 
 Шарль Конан Банні — 7-й прем'єр-міністр Кот-д'Івуару
 Елліот Банні (; 1966) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1988)

Ім'я 
 Банні Вайлер (, справжнє ім'я Невіл Лівінгстон, ; 1947) — культова фігура, виконавець реґі.
 Банні Лав (, справжнє ім'я Селест Шилі, ; 1980) — американська порноакторка та режисер.

Інше 
 Багз Банні (, букв. Кролик Багз) — нахабний кролик із мультфільмів